První (pořadové číslo jedna) může být:

 první čtvrt
 první důstojník
 První Izajáš
 První máj
 první ministr
 první pomoc
 první řád
 první světová válka
 První učitel
 první vertikál
 prvočíslo
 prvok
 prvočinitel
 prvohory
 prvoklíček
 prvorozenec
 prvotisk

Externí odkazy